Fossé (Seine-Maritime) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Fossé (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Fossé (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny